Karlsbrunnen steht für:

 Karlsbrunnen (Aachen)
 Karlsbrunnen (Bad Nauheim)
 Karlsbrunnen (Alhambra)
 Karlsbrunnen (Eichenberg)
Siehe auch:
 Karlshofbrunnen